Джамшид Болтабоев (; 3 октября 1996 года; Ташкент, Узбекистан) — узбекский футболист, защитник ташкентского «Пахтакора».

Клубная карьера 
Джамшид до 2014 года занимался в академии «Пахтакора». Затем он был переведён в первую команду и регулярно привлекался к играм команды в высшей узбекской лиге. Его дебют состоялся 3 августа 2014 года в матче против «Андижана». Всего в своём дебютном сезоне Джамшид провёл шесть матчей, а его команда стала чемпионом Узбекистана.

Карьера в сборной 
В 2013 году молодой игрок принял участие на юношеском чемпионате мира по футболу, где дошёл вместе со своей сборной до 1/8 финала.

Достижения 
  Чемпион Узбекистана (1): 2014

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Sports 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки ФК «Пахтакор»